Ott Rezső (1927–1995) mérnök
 Ott Rezső (1957–) zeneszerző, hangszerelő, kürt-kamaraművész és szakiskolai kürt tanár, karvezető, zeneiskolaigazgató
 Ott Rezső (1981–) zeneszerző, fagottművész